Алексей Халецкий:
 Халецкий, Алексей Анатольевич (род. 1984) — белорусский футболист, защитник клуба «Городея».
 Халецкий, Алексей Фёдорович (1926—1997) — Герой Советского Союза.